Ниже перечислены некоторые картины французского живописца Жака-Луи Давида.

Примечания

Литература 
 
 Замятина А.Н., Давид, М.— Л., 1936
 Кузнецова И.А., Луи Давид, М., 1965
 Hautecoeur L., Louis David, P., 1954
 Давид Ж.Л. [Альбом репродукций.] М., 1960
 Шнаппер А. Давид: Свидетель своей эпохи. М., 1984

Ссылки 
 Artcyclopedia.com
 
 
 

Давид